Підгі́рна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 У місті Дніпро:
 Підгірна вулиця — вулиця в Новокодацькому районі;
 Підгірна вулиця — вулиця в Самарському районі.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Черкаси.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Підгірна вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці